Berrocal de Huebra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berrocal de Huebra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Berrocal de Huebra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar